Vlastiboř può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vlastiboř, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec
Vlastiboř, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale